Эмгек-Талаа () — село в Нарынском районе Нарынской области Киргизии. Административый центр Эмгек-Талинского аильного округа.

Село расположено на правом берегу реки Нарын в 35 км к западу от районного центра Нарына.

Возникло в 1930 году.

Население в 2009 году составляло 1347 человек

На территории села находится Нарынский конезавод. Местное население, в основном, занято в животноводстве.

В селе имеется средняя школа, клуб, библиотека, филиалы фабрики ширпотреба, медпункт, несколько магазинов, парк "Алымбай Ата".

Примечания

Ссылки 
 Эмгек-Талаа
 Emgek-Talaa, Kyrgyzstan Page
 

Населённые пункты Нарынского района